William Cottrell (1918-2001) est un acteur américain.
 William Cottrell (1906-1995) est un scénariste américain.